Lewis Jones House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lewis Jones House (Centerville, Indiana), NRHP-ID 84001744
 Lewis Jones House (Independence, Missouri), NRHP-ID 94000320